Список содержит имена и даты полномочий монетариев Римской республики. Чеканкой монеты в Древнем Риме занималась коллегия из трёх магистратов. Сведения об этой коллегии носят по большей части отрывочный характер.

Монетарии III века до н. э. 
 211—208: Элий
 209—208: Гай Варрон
 208—208: Гай Аллий
 206—200: Авл Теренций Варрон
 206—200: Деций
 206—200: Гораций
 206—200: Квинт Лутаций Катул

Монетарии II—I веков до н. э.

Литература 
 
 
 Чореф М.М. Изображения императоров династии Юлиев-Клавдиев на золоте, серебре и меди херсонесского чекана // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма . — 2010. — 120 с. — Стр. 84—85  .
Списки:Древний Рим
Монетарии